Субаеральний ( ; ) – термін, який означає "той, що знаходиться або утворений у минулому в повітряному середовищі". 

Субаеральні процеси (, ; ) – наземні геологічні процеси (ті, що протікають на суходолі).

Субаеральний рельєф (,  ) – рельєф, який сформований на суходолі, в континентальних умовах.

Протилежне - субаквальний.

Література

Геологія